Тэйлор Хикс (, Бирмингем, США, р. 7 октября 1976 года) — американский певец, победитель музыкального телешоу American Idol сезона 2006 года. До участия в конкурсе около десяти лет концертировал в юго-восточных штатах США. В настоящее время играет в бродвейском мюзикле «Бриолин».

Дискография

Студийные альбомы 
 2006: Taylor Hicks
 2008: Early Works
 2009: The Distance

Ссылки 
 Тэйлор Хикс. Официальный сайт.
 Биография исполнителя на сайте Allmusic

Участники American Idol
Авторы-исполнители США
Поп-вокалисты США